Le terme Swirl peut désigner :

Musique 

 Swirl, un groupe de Rock indépendant australien.
 Swirl 360, un groupe de musique pop-rock.
 Swirl People, un projet belge de House music.

Autres 

 Sega Swirl, un jeu vidéo de la Dreamcast.
 Swirl, une organisation multi-ethnique luttant contre la notion de race dans nos sociétés.
 Swirl, un mouvement aérodynamique induit dans la chambre de combustion d'un moteur à combustion interne.
 Christopher Paul Neil, un présumé pédophile connu sous le nom de « M. Swirl ».